Bridgeport může být:

 Bridgeport – město v Connecticutu

 Bridgeport (Alabama)
 Bridgeport (Kalifornie)
 Bridgeport (Illinois)
 Bridgeport (Kansas)
 Bridgeport (Kentucky)
 Bridgeport (Michigan)
 Bridgeport (Nebraska)
 Bridgeport (New Jersey)
 Bridgeport (New York)
 Bridgeport (Ohio)
 Bridgeport (Oklahoma)
 Bridgeport (Pensylvánie)
 Bridgeport (Tennessee)
 Bridgeport (Texas)
 Bridgeport (Utah)
 Bridgeport (Washington)
 Bridgeport (Západní Virginie)
 Bridgeport (Wisconsin)